Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robby Ginepri che ha battuto in finale Eric Taino 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Martin Verkerk (primo turno)
 Jeff Morrison (semifinali)
 Brian Vahaly (primo turno)

 Robby Ginepri (Campione)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Alex Kim (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2002